Castellaro (Italië), gemeente in de Italiaanse provincie Imperia.
 Castellaro (San Marino), dorp in de San Marinese gemeente Città di San Marino.